Пабло Агилар:
 Агилар, Пабло (род. 1989) — испанский баскетболист.
 Агилар, Пабло Андрес (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Агилар, Пабло Сесар (род. 1987) — парагвайский футболист.